Fischer Gábor (1981) politikus
Fischer Gábor (?) filmrendező